Сеньи:

 Сеньи — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио.
 Сеньи — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.

 Сеньи, Антонио (1891—1972) — итальянский государственный и политический деятель, президент Италии (1962—1964), пожизненный сенатор.